Krumme Hunde steht für:

 Krumme Hunde (Roman) (Sick Puppy), Roman von Carl Hiaasen aus dem Jahr 2000
 Tatort: Krumme Hunde, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2008
 Krumme Hunde (Tabak), deutsche  Zigarillo- und Tabakmarke